25 to Life – album dei Rose Tattoo del 2000
 T.I. Presents the P$C: 25 to Life – album dei P$C del 2005
 25 to Life – videogioco della Eidos Interactive